Zwettlbach bezeichnet

 Zwettl (Fluss), linker Nebenfluss des Kamp im Waldviertel, Österreich
 Zwettlbach (Große Mühl), linker Nebenfluss der Großen Mühl im Mühlviertel, Österreich